Case of the Swirls foi a primeira canção lançada pela banda Spinnerette. É inteiramente instrumental contando com guitarra elétrica, bateria e pandeireta. A faixa apareceu originalmente no sítio oficial do Spinnerette durante o verão de 2007.

Singles de 2007